Camenzuli ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Camenzuli (* 1977), maltesische Tennisspielerin
 Ryan Camenzuli (* 1994), maltesischer Fußballspieler
 William Camenzuli (* 1979), maltesischer Fußballspieler